Топонимия Франции — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории Франции. Структура и состав топонимии страны обусловлены её географическим положением и богатой историей.

Во Франции вопрос о сборе и обозначении топонимов возник, как только была создана карта Кассини в XVIII веке. Во время разработки этой карты были составлены списки географических названий только для половины из 182 листов.

Важным шагом было создание топографических словарей для департаментов Франции в 1870-х годах, в результате чего появились словари примерно по 30 департаментам. Каждый топоним в словарях представлен с максимумом подробностей о его истории на протяжении веков, начиная с первого упоминания, как правило, в средневековых текстах.

Основателем по-настоящему научной топонимики во Франции считается , автор книги «Названия мест Франции», опубликованной в 1920 году. Впоследствии другие исследователи продолжили работу Лоньона, в том числе Альбер Доза, ,  и .

В конце XX-начале XXI века исследования топонимии Франции вели такие учёные как , , Поль Фабр, Стефан Жандрон, ,  и другие.

Название страны 

Название «Франция» происходит от латинского «Франкия» () или «страна франков». Современную Францию по-прежнему называют Francia на итальянском и испанском языках, Frankreich («Франкская империя») на немецком и Frankrijk на голландском языке.

Существуют различные версии о происхождении названия племени франков. В английском языке после работ Э.Гиббона и Я.Гримма этноним «франк» был прочно увязан с понятием «свободный». Было высказано предположение о том, что название «франк» означало «свободный», поскольку после завоевания Галлии только франки были свободны от налогообложения. Другая теория состоит в том, что этноним «франк» происходит от протогерманского слова frankon, которое переводится как «копьё», поскольку короткий метательный топор франков был известен как «франциска», однако было установлено, что оружие было названо благодаря использованию франками, а не наоборот.

Состав топонимии

Гидронимы

Пелагонимы 
 Бискайский залив (, , , , ) — название происходит от провинции Бискайя в Стране басков; поскольку залив омывает берега Франции и Испании, его название имеет различные версии в зависимости от языка и страны. Так, в Испании его именуют «Кантабрийским морем» (), а во Франции — «Гасконским заливом» ();
 Лионский залив () — существует по крайней мере три версии интерпретации топонима: «грозный лев» — указание, что эта часть моря опасна, как лев, поскольку здесь бывают сильные и ветры; «лежащий лев» — от вида на пик Сен-Лу, напоминающий лежащего льва, и вариант, восходящий к латинскому сочетанию «Sinus Gallicus» («Галльский залив»);
 Лигурийское море (, встречаются также варианты mer Ligurienne и mer Ligure) — название происходит от названия прибрежной области Италии — Лигурии, которая, в свою очередь, получила название от некогда могущественного доиндоевропейского народа лигуров, сфера влияния которых в доисторическую эпоху достигала севера Европы, пока кельты не вытеснили их обратно на побережье Средиземноморья;
 Северное море () — пелагоним вошёл в международную практику из идерландского языка, где море именовалось «Нордзее» (, буквально — «Северное море»,) в противоположность  («Южное море»), расположенного к югу от Фризии. До вхождения в употребление названия «Северное море», примерно до Первой мировой войны, в англоязычных странах море именовалось «Немецкое море» или «Немецкий океан», эти названия восходят к латинским «Mare Gemanicum» и «Oceanus Germanicus»;
 Средиземное море () — исторически носило различные имена. Например, карфагеняне называли его «Сирийским морем», а поздние римляне называли его Mare Nostrum («Наше море») или Mare Internum («Внутреннее море»). Впервые пелагоним «Средиземное море» (, ) ввёл в оборот римский писатель Гай Юлий Солин в III веке н. э.;
 Ла-Манш () — буквально означает «рукав» во французском языке, что связано с его природной формой. Первые упоминания о названии в форме «Ла Манш» относятся к XVII веку, во многих языках, включая испанский и португальский, пролив имеет аналогичное название. Исключением является английский язык, где название звучит как «Английский канал» ().

Потамонимы 
 Сена () — существует несколько версий происхождения потамонима. Согласно одной, она названа латинским словом  («священная речка»). Есть также точка зрения, что потамоним имеет галльское происхождение — видоизмененное наименование реки Йонна, которая впадает в Сену. В низовьях же, на территории Нормандии, этот водный поток именовали называли «Родо» — в честь одноимённой равнины;
 Гаронна () — потамоним, по-видимому происходит из долатинского форманта *-gar («скалистая гора»), варианты — *-kar и *-gal, за которым следует долатинский же корень -onna (согласно галло-латинскому словарю Glossaire d'Endlicher — «река», и, таким образом, потамоним означает «скальная», или «каменистая река»;
 Рона () — во французском языке этот потамоним мужского рода и происходит от латинского «Родан» ();
 Луара () — существует ряд версий происхождения потамонима, согласно одной из них, название на латинском языке  или , упоминавшееся ещё Полибием во II веке до н. э., вероятно, происходит от галльского -liga, которое, в свою очередь, восходит к более древнему слову -lega, обозначающему «грязь» или «ил».

Лимнонимы 
 Бурже () — от названия расположенного на берегу замка (), который стал главной резиденцией графов Савойи с середины XIII века;
 Анси () — название в настоящее время относится ко всему водоему, но в Средние века озеро подразделялось на большое озеро на севере, которое и именовалось «озеро Анси» и малое озеро на юге, которое именовалось «озеро Дуйн».

Ойконимы 
 Париж ( ) — cуществует несколько версий происхождения ойконима, наиболее популярные из которых получили названия «галльской» и «римской». Согласно «галльской» версии, в III веке до н. э. кельтское племя паризиев основало на месте современного острова Сите поселение, получившее название «Лютеция» — от латинского lutum — «грязь, ил». «Римская» же версия, которую не без оснований считают слишком надуманной, относит происхождение названия города к имени героя мифа о троянской войне — Париса, сына троянского царя Приама, похитившего прекрасную Елену у спартанского царя Менелая. По версии Вергилия, спасшиеся троянцы во главе с Энеем приплыли на Апеннинский полуостров, где и основали Рим;
 Марсель ( , местное произношение ) — происхождение названия достоверно не известно. Город был основан около 600 года до н. э. греками — фокейцамии и получил название «Массалия» (, ). Согласно легенде, греки высадились на берег Прованса, когда местный король Нан задумал выдать замуж свою дочь Гиптиду, и для этого устроил пир, на котором Гиптида протянула свой кубок с вином греку Протису. Пара получила в качестве свадебного подарка часть побережья, на котором они и основали город;
 Лион ( ,  ) — имеется несколько версий происхождения ойконима. Согласно одной из них, название происходит от кельтских формантов Lugus, Lug (Луг — высшее божество в кельтской мифологии) и duno — «холм, укрепление, крепость», означая, таким образом, «Холм бога Луга». По другой версии, формантLugus близок к галльскому lugos («ворон»). Ворон считался священной птицей бога Луга и предвестником его появления, а также сам Луг мог принимать облик ворона. Наконец, латинское lux, lucis (свет) могло сыграть роль в формировании топонима, и название города может обозначать «Холм Света»;
 Тулуза ( , местн. ) — происхождение ойконима остается неопределённым, хотя он упоминаеся в трудах Посидония и Страбона как , а также римских авторов — Юлия Цезаря, Цицерона, Плиния Старшего — как . Большинство современных лингвистов отрицают его кельтское происхождение, некоторые считают его иберским;
 Ницца ( , ) — топоним греческого происхождения. Город был основан греками в IV века до н. э. и назван «Никейя» () в честь богини победы Ники, в ознаменование победы над лигурийцами. В дальнейшем транскрипция названия неоднократно менялась: Nikaia во II веке, Nicaea, Nicia в IV веке, Niciensi в 1119 году, Niza в XIII веке, Nisse в XIV веке,  в 1436 году;
 Нант ( , , ) — название происходит от латинского Portus Namnetum (так он именовался римлянами в последний период Римской империи), или civitas Namnetum. Эволюция ойконима лежит в русле тенденции, характерной для названий древних галльских городов северной половины Франции в IV веке — переход от галльских форм топонимов к новым, зачастую восходящих к этнонимам: так, название Парижа (бывшей Лютеции), происходит от названия племени паризиев; город Ван ранее именовался Дариоритум, или Civitas Venetorum (как главный город венетов) и т. д. Современная форма ойконима, по-видимому, основана на Namnetas — латинизированной форме (винительном падеже) варианта галльского этнонима, она транскрибируется как Nametis в средневековой латыни в период Меровингов. В языке галло этот топоним принимает формы Naunnt, Nantt, Nauntt, или Nante, а на бретонском — Naoned или Na Naoned (La Nantes). Написание Nantes сохранилось на большинстве языков с использованием латинского алфавита, но в кельтских языках, таких как валлийский или гэльский, используется бретонская форма Naoned, а на эсперанто — Nanto;
 Страсбург ( ,  ,  ) — в древности город носил кельтское название «Аргенторат» (), по одной из версий, от имени богини денег, которой поклонялись кельты. С VI века город стал носить современное название, происходящее от немецких слов Straße/Strasse («улица» или «дорога») и -бург (немецкое -burg, французское -bourg) — «замок, крепость, укрепление», обретя значение «крепость у дороги»;
 Монпелье ( , ) — первоначальное название местности было Lo Clapàs («каменистые почвы»). Название сеньории Монпелье появилось примерно в X веке. О происхождении названия есть несколько версий. Так, немецкий лингвист  (1862—1958) выводил ойконим из латинского pestellum — вариант слова «pastellum», которым обозначалось растение Isatis tinctoria. В этом случае mons pestellarius будет означать «гора, где растет пастель». С такой интерпретацией соглашались впоследствии французские топонимисты Альбер Доза и . , в свою очередь, выводил название из старофранцузских слов pestiel, pestel — «пестик» и, таким образом интерпретировал название как «гора в форме пестика», что не подтверждается рельефом местности;
 Бордо ( , , ) — с I века н. э. на месте современного Бордо находилось поселение под названием «Бурдигала» (), которое в трансформированном виде перешло к нынешнему городу. Существует несколько интерпретаций топонима «Бурдигала», в частности, Исидор Севильский в своей «Этимологии» трактовал его как Burgos Gallos («галльский район»), а аббат Борен в своём труде Recherches sur la ville de Bordeaux предположил, что название основывается на кельтских корнях burg («город») и cal («порт»);
 Лилль ( , , , ) — название города происходит происходит от галло-римского слова „ISULA“, происходящего от латинского i[n]sula — „остров с домами“, что обусловлено географическим положением города, возникшего как село на острове между двух рукавов реки Дёль. Название зафиксировано в латинизированных формах Isla в уставе 1066 года, Insula в 1104 году, castro Insulano в 1177 году и, наконец, в франкоязычной версии Lysle в 1259 году.

Оронимы 
 Альпы () — существует ряд версий о происхождении названия. По одной из них, латинское слово Alpes, которое образовалось от Albus (Белый), использовалось ещё в I веке до нашей эры для обозначения гор, покрытых снегом. Другое предположение говорит о том, что название произошло от слов Al или Ar, что означало высокогорную местность. Слово Alpe в современном французском и итальянском языках означает «Горная вершина», равно как и Alp в немецком.В кельтском языке также присутствовало слово Alpes, которым кельты называли все высокие горы. Далее оно трансформировалось в английское Alps. Предположительно, к кельтам оно попало из Римской империи;
 Пиренеи () — происхождение названия точно не установлено. Есть точка зрения, что название идёт от античных греческих географов. Термин Πυρηναῖα (Pyrēnaîa) появляется, например, у Плутарха (около 46-125 г. н. э.). Позже это название трансформировалось в латинское Pyrenaeus, а в 1660 году появилось в окситанском языке в виде als confins dels Pireneus. На языках народов, живших в районе этого горного хребта, название выглядит так: арагонский — Pireneu о/OS Perinés, каталонский — Els Pirineus/El Pirineu, испанский — los Pirineos/el Pirineo, окситанский — eths/los Pirenèus, баскский — Pirinioak. На всех этих языках название имеет мужской род, но во французском языке название «Пиренеи» часто воспринимается как имя собственное женского рода, хотя во множественном числе пол отсутствует. Более того, благодаря межъязыковым контактам в окситанском языке возникла ошибочная форма las Pirenèas. Эпонимом Пиренеев является Пирена — героиня античной мифологии, которая была растерзана зверями и похоронена на Пиренеях;
 Юра́ (Жюра́,  ) — происходит от франкопровансальского juris, от латинской основы juria, что означает «горный лес». Эти форманты, в свою очередь, восходят к кельтским jor, jore, что означало «лесистая высота», благодаря обширным горным лесам, которым был покрыт этот горный массив.

Топонимическая политика 
Вопросами топонимической политики во Франции занимается созданная в 1985 году Национальная комиссия по топонимии Национального совета по географической
информации (, (CNT/CNIG)).

См. также 
 Общая топонимия Франции

Примечания

Литература

на русском языке

на французском языке

Ссылки 
 Comprendre la toponymie , на сайте IGN
 Site du Centre d’onomastique des Archives nationales
  Commission nationale de toponymie du Conseil national de l’information géographique (CNT/CNIG) — Toponymie
 Dictionnaire topographique de la France на сайте Комитета исторических и научных исследований

Топонимия Франции